Crăciun este un nume de persoană, răspândit în România, Basarabia și Transnistria.

Agripina Crăciun, funcționar de stat în RSSM
Doina Crăciun, fizician român
F. Crăciun, fizician italian
Gheorghe Crăciun (matematician), matematician american
Gheorghe Crăciun, scriitor român
Gabriela Crăciun, fizician român
Constantin Crăciun, fizician român
Maria Crăciun, fizician român
Petru G Crăciun, martir din Leușeni, Telenești(1890–1941)
Valentin Crăciun, fizician român
Victor Crăciun, țambalagiu din Basarabia
Avram Crăciun
Boris Crăciun
Casian Crăciun
Cătălin Crăciun
Constanța Crăciun
Emil C. Crăciun
Crăciun Floruța
Crăciun Ionescu
Gabriel Crăciun
Petru Dorel Crăciun
Teodor Crăciun Tuducan

Vezi și 
Crăciun

Nume de familie românești